Andrzej Ankwicz (zm. 1784) – kantor i kanonik krakowskiej kapituły katedralnej
 Andrzej Alojzy Ankwicz (1777–1838) – prymas Czech, Galicji i Lodomerii, arcybiskup lwowski